L12 steht für:
 Lemps12, ein Mikroprozessorsystem für den einfachen Einstieg in die Microcontrollertechnik
 HMS Ocean (L12), ein amphibisches Angriffsschiff der britischen Marine
 Pemphigoidkrankheiten, nach dem ICD-10-Code; siehe Blasenbildende Autoimmundermatosen
 einen Zeppelin.  Nach dem ersten Geschwaderangriff von vier neuen Zeppelinen (L10 bis L13) am 10. August 1915 konnte sich das schwer beschädigte „L12“  unter Kommandant Oberleutnant zur See Peterson unter dramatischen Umständen an die belgische Küste retten. 

L-12 steht für:

 Lockheed Modell 12, ein zweimotoriges Reiseflugzeug (1936)
 Liberty L-12, ein Flugzeugmotor
 Linie 12 (Metro Madrid), eine U-Bahn-Linie in Madrid

L12